Vinci S.A. — французская строительная компания. До 2000-го года компания именовалась Société Générale d’Entreprises S.A. Акции компании свободно обращаются на бирже Euronext Paris и включены в базу расчёта фондового индекса CAC 40.

История 
Компания была основана в 1899 году Александром Жиросом и Луи Лушером под названием Société Générale d’Entreprises S.A. SGE принадлежала Compagnie générale d'électricité (CGE), сейчас Alcatel, с 1966 по 1981 год, когда Saint-Gobain приобрела контрольный пакет акций. В 2000 году наименование компании было изменено на Vinci.

Поглощения 

 1986 год: приобретена компания Sogea (фр.), основанная в 1878 году
 1988 год: поглощена компания Campenon Bernard, основанная в 1920 году
 1991 год: поглощена компания Norwest Holst, основанная в 1969 году
 2001 год: приобретена компания Groupe GTM
 2006 год: приобретена компания Autoroutes du Sud de la France
 2007 год: в феврале было завершено приобретение 81 % акций компании Soletanche — материнской компании Bachy Soletanche. В результате сделки компания стала владельцем 100 % акций Soletanche.
2010 год: приобретена компания Cegelec, а также европейские предприятия Tarmac по производству агрегатов. В сентябре 2010 года приобретена компания Meteor Parking в Go-Ahead Group.
2012 год: Vinci подписала сделку по покупке ANA Aeroportos de Portugal за 3 080 000 000 евро.
В декабря 2013 года Vinci получила контракт стоимостью 440 млн евро на строительство скоростной автомагистрали в Атланте, штат Джорджия. В 2014 году Vinci продала 75% акций Vinci Park консорциума Ardian Infrastructure и Crédit Agricole Assurances. Vinci Park стал Indigo. В июне 2016 Vinci продала последние 25,4% акций бывшего Vinci Park консорциума Ardian Infrastructure и Crédit Agricole Assurances.

В 2015 году Vinci и Orix выиграли 45-летний контракт на эксплуатацию аэропортов Итами и Кансай в префектуре Осака, Япония, по цене около 18 млрд долларов.

В марте 2017 компания инвестировала средства в Бразилию, чтобы в течение 30 лет эксплуатировать аэропорт Сальвадора, Баия. В октябре 2017 было приобретено австралийскую строительную компанию Seymour Whyte. В ноябре 2017 компания инвестировала в Швецию, чтобы приобрести Eitech и Infratek, специалистов в области электромонтажных и инженерных работ. 

В мае 2019 Винчи приобрел 50,01% акций аэропорта Гатвик.

7 апреля 2021 года Винчи выиграла концессию на эксплуатацию в течение 30 лет следующих аэропортов Бразилии: Эдуарду Гомеш, Табатинга, Тефе, Крузейру-ду-Сул, Порту-Велью, Боа-Виста.

Деятельность 

Компания занимает первое место среди строительных компаний по обороту, который в 2009 году составил 31,93 млрд евро. Число сотрудников компании составляет 161 750 человек.

В России Vinci является владельцем 100 % Северо-западной концессионной компании (СЗКК), которая является концессионером строительства платной автодороги Москва — Санкт-Петербург. Среди других совладельцев СЗКК — структуры петербургского предпринимателя, которого некоторые СМИ называют другом Президента РФ Владимира Путина, Аркадия Ротенберга.

В Туркмении компания построила первый в стране 3D-кинотеатр «Ашхабад», и ведёт строительство здания правительства Туркменистана.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании 

Компании Франции